«MV collection» — другий відеоальбом гурту «ВІА Гра», випущений обмеженим тиражем у Таїланді навесні 2004 року.

Зміст 
 «Stop! Stop! Stop!» (English version) — 3:51
 «Stop! Stop! Stop!» (English karaoke version) — 3:51
 «Stop! Stop! Stop!» (Russian version) — 4:55
 Ne ostavliay menya lyubimy (Don't ever leave me love — Russian version) — 3:32
 Ne ostavliay menya lyubimy (Don't ever leave me love — Photo session EPK) — 3:43
 Good morning papa (Good morning daddy — Russian version) — 3:51
 Ubei moyu podrugu (Kill my girlfriend — Russian version) — 4:02
 Vot taki dela (Till the morning light — Russian version) — 3:35
 Obnimi menya (Good morning daddy — Russian version) — 3:54
 Okean i tri reki (Performed by Nu Virgos and Valeri Meladze) — 3:54
 Popytka #5 (Endeavour #5 — Russian version) — 3:25
 Ya ne vernus (I won't be back — Russian version) — 3:45
 Bomba (Bomba — Russian version) — 3:25

Примітки

Посилання 
 «MV Collection»
 Оформлення VCD «MV Collection»

ВІА Гра